Mammillaria dioica es una planta de la familia de las cactáceas.

Caracteres 
Generalmente tiene uno o varios tallos hasta una altura de 20 cm, aunque ocasionalmente puede alcanzar los 30 cm. Las flores son amarillas hasta casi blancas, y algunas plantas tienen flores que son estrictamente femeninas, sin estambres.  Los frutos de un bonito rojo brillante a partir de las flores femeninas, que a menudo permanecen cuando aparecen las nuevas flores. Florece en primavera y fructifica en verano.

Hábitat 
Mammillaria dioica se encuentra a menudo sobre cauces rocosos. En altitudes por encima de los 1,500

Distribución 
Nativa del oeste del Desierto de Sonora. En California, noroeste de México, Baja California y Sonora.

Taxonomía 
Mammillaria dioica fue descrita por Mary Katharine Brandegee y publicado en Erythea 5(11): 115, en el año 1897.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

El epíteto específico dioica significa que los "dos" (di-) sexos están separados, "casas" (-oica), que están en plantas separadas, un rasgo inusual en las cactáceas.
Variedades aceptadas
 Mammillaria dioica subsp. angelensis (R.T. Craig bis) D.R. Hunt	
 Mammillaria dioica subsp. estebanensis (G.E. Linds.) D.R. Hunt	
 Mammillaria dioica f. verhaertiana (Boed.) Neutel.
Sinonimia

Ebnerella dioica
Chilita dioica
Mammillaria goodridgii

Referencias

Bibliografía 
 Abrams, L. 1951. Geraniums to Figworts. 3: 866 pp. In L. Abrams Ill. Fl. Pacific States. Stanford University Press, Stanford.
 CONABIO. 2009. Catálogo taxonómico de especies de México. 1. In Capital Nat. México. CONABIO, Mexico City.
 Flora of North America Editorial Committee, e. 2003. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. 4: i–xxiv, 1–559. In Fl. N. Amer.. Oxford University Press, New York.
 Hickman, J. C. 1993. Jepson Man.: Higher Pl. Calif. i–xvii, 1–1400. University of California Press, Berkeley.
 Munz, P. A. 1974. Fl. S. Calif. 1–1086. University of California Press, Berkeley.
 Shreve, F. & I. L. Wiggins. 1964. Veg. Fl. Sonoran Des. 2 vols. Stanford University Press, Stanford.

Enlaces externos 

 Mammillaria dioica en Mammillarias.net

dioica
Flora de México
Flora del Desierto de Sonora
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1897
Plantas descritas por Curran